La Copa de la UEFA 1977-78 se disputó entre septiembre de 1977 y mayo de 1978, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 26 de abril y el 9 de mayo de 1978 enfrentó al PSV Eindhoven y al SEC Bastia, con victoria del equipo neerlandés por un marcador glogal de 3-0.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
PSV Eindhoven